Itaporanguense – abitanti di Itaporanga (Paraíba)
Itaporanguense – abitanti di Itaporanga (San Paolo)
Itaporanguense – abitanti di Itaporanga d'Ajuda